

Місцевість:
 Богданівка — місцевість у Львові

Села:
 Богданівка — Вінницька область, Вінницький район, Липовецька міська громада
 Богданівка — Вінницька область, Вінницький район, Оратівська селищна громада
 Богданівка — Вінницька область, Тульчинський район
 Богданівка — Дніпропетровська область, Синельниківський район, Васильківська селищна громада
 Богданівка — Дніпропетровська область, Синельниківський район, Новопавлівська сільська громада
 Богданівка — Дніпропетровська область, Павлоградський район
 Богданівка — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Богданівка — Донецька область, Бахмутський район
 Богданівка — Донецька область, Волноваський район
 Богданівка — Донецька область, Покровський район
 Богданівка — Донецька область, Кальміуський район
 Богданівка — Житомирська область, Бердичівський район
 Богданівка — Житомирська область, Житомирський район
 Богданівка — Житомирська область, Коростенський район
 Богданівка — Запорізька область, Бердянський район
 Богданівка — Запорізька область, Запорізький район, Михайло-Лукашівська сільська громада
 Богданівка — Запорізька область, Запорізький район, Новомиколаївська селищна громада
 Богданівка — Запорізька область, Мелітопольський район
 Богданівка — Київська область, Бориспільський район
 Богданівка — Київська область, Броварський район
 Богданівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район
 Богданівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Бобринецька міська громада 
 Богданівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Долинська міська громада
 Богданівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Суботцівська сільська громада
 Богданівка — Кіровоградська область, Олександрійський район
 Богданівка — Луганська область, Алчевський район
 Богданівка — Львівська область, Золочівський район
 Богданівка — Миколаївська область, Миколаївський район
 Богданівка — Миколаївська область, Вознесенський район
 Богданівка — Одеська область, Березівський район
 Богданівка — Одеська область, Болградський район
 Богданівка — Полтавська область, Полтавський район, Білицька селищна громада
 Богданівка — Полтавська область, Полтавський район, Драбинівська сільська громада
 Богданівка — Полтавська область, Полтавський район, Машівська селищна громада 
 Богданівка — Полтавська область, Кременчуцький район
 Богданівка — Полтавська область, Лубенський район
 Богданівка — Рівненська область, Рівненський район
 Богданівка — Сумська область, Шосткинський район
 Богданівка — Тернопільська область, Кременецький район
 Богданівка — Тернопільська область, Тернопільський район, Підволочиська селищна громада
 Богданівка — Тернопільська область, Тернопільський район, Озернянська сільська громада
 Богданівка — Харківська область, Лозівський район
 Богданівка — Херсонська область, Каховський район
 Богданівка — Херсонська область, Генічеський район
 Богданівка — Херсонська область, Херсонський район
 Богданівка — Хмельницька область, Хмельницький район
 Богданівка — Черкаська область, Золотоніський район
 Богданівка — Чернігівська область, Ніжинський район
 Богданівка — Чернігівська область, Прилуцький район

 Богданівка — колишнє село Кагарлицького району Київської області (зняте з обліку 12 травня 1999 року)
 Богданівка — колишня назва села Синьків Чортківського району Тернопільської області (до 31 жовтня 1990 року)

Залізниця 
 Богданівка — зупинний пункт Шевченківської дирекції Одеської залізниці
 Богданівка — зупинний пункт Знам'янської дирекції Одеської залізниці
 Богданівка — зупинний пункт Конотопської дирекції Південно-Західної залізниці
 Богданівка — зупинний пункт Київської дирекції Південно-Західної залізниці

Річка 
 Богданівка — річка в Україні, у Рівненській та Хмельницькій областях. Притока Корчика (басейн Дніпра)

Див. також 
 Богдановка